Antiszthenész, görög filozófus
 Antiszthenész, görög író